Ouirgane är en ort i Marocko.   Den ligger i provinsen Al-Haouz och regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Ouirgane ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ouirgane är bergig söderut, men norrut är den kuperad. Ouirgane ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Ouirgane. Runt Ouirgane är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Asni,  km nordost om Ouirgane. Omgivningarna runt Ouirgane är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Marrakech-Tensift-Al Haouz